Severance — второй полноформатный альбом британской маткор группы Heart of a Coward, вышедший в 2013 году.

Список композиций 

Альбомы металкора
Альбомы Century Media Records